Molokowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Molokowo (Twer, Molokowski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Twer, Verwaltungszentrum des Molokowski rajon

Dörfer:
 Molokowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Molokowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Molokowo (Moskau, Leninski), in der Oblast Moskau, Leninski rajon
 Molokowo (Moskau, Orechowo-Sujewski), in der Oblast Moskau, Orechowo-Sujewski rajon
 Molokowo (Perm), in der Region Perm
 Molokowo (Pskow, Dedowitschski), in der Oblast Pskow, Dedowitschski rajon
 Molokowo (Pskow, Opotschezki), in der Oblast Pskow, Opotschezki rajon
 Molokowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Molokowo (Twer, Sandowski), in der Oblast Twer, Sandowski rajon
 Molokowo (Twer, Starizki), in der Oblast Twer, Starizki rajon
 Molokowo (Wologda, Totemski), in der Oblast Wologda, Totemski rajon
 Molokowo (Wologda, Tscherepowezki), in der Oblast Wologda, Tscherepowezki rajon
 Molokowo (Wologda, Wologodski), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon